Il gruppo della fergusonite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della fergusonite 
 β-fergusonite-(Ce)
 β-fergusonite-(Nd)
 β-fergusonite-(Y)
 Fergusonite-(Ce)
 Fergusonite-(Y)
 Formanite-(Y)

Note

Altri progetti 

Fergusonite